Le terme Monopoli peut faire référence à :
 Monopoli, ville italienne dans la région des Pouilles, en Italie ;
 Sa cathédrale ;
 La liste de ses évêques ;
 The Stunned Guys, de son vrai nom Massimiliano Monopoli (né en 1977), compositeur et DJ italien de musiques électroniques hardcore et gabber.
 Tony Monopoly, de son vrai nom Antonio Rosario Monopoli (1944-1995), chanteur australien ayant fait carrière au Royaume-Uni.